Тара́сий () — дословно переводится как «уроженец города Тарас» (Тарас в Великой Греции (сейчас итальянский город Таранто). Город же получил своё имя в честь Тараса, сына бога Посейдона и нимфы Сатирион). С распространением христианства имя Тарасий применяется при крещении. Имя было распространено в Восточной Европе с VIII века н. э., в настоящее время встречается редко.

Известные носители 
 Тарасий (ум. 1304) — епископ Русской православной церкви; глава Ростовской епархии. 
 Тарасий Вербицкий (ум. 1790) — архимандрит Кирилловского и Киево-Братского монастырей РПЦ, ректор Киевской духовной академии.
 Тарасий Глушицкий (ум. 1440) — игумен Пермской обители и преподобный Русской православной церкви. 
 Тарасий (Патриарх Константинопольский) (ок. 730 — 25 февраля 806)
 Тарасий (Ливанов) (1877—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Барнаульский
 Тарасий Ликаонийский
 Тарасий Соловецкий
 Тарасий Керженский (Архимандрит Тарасий (1787—1876) основатель и настоятель Керженского Благовещенского единоверческого скита, одного из первых единоверческих монастырей. Также был первым настоятелем и устроителем Московского Никольского единоверческого монастыря.
 Тарасий (деятель старообрядчества) (1787 — 10 августа 1876)
 Кварацхелия, Тарасий Караманович (1889—1951) — советский учёный в области субтропического сельского хозяйства. Академик ВАСХНИЛ (1948).
 Тарасий (Антонопулос) (род. 1956) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Буэнос-Айресский.
 Тарасий (Канделаки) (1871—1951), епископ Грузинской православной церкви, епископ Цилканский

См. также 
 Тарас

Ссылки 
 Ταράσιος
 Wer war «Ταρας»